Esistono più comuni francesi con questo nome

 Bellefond – Côte-d'Or
 Bellefond – Gironda